Magic Man (band), een Amerikaanse synthrockgroep
 Magic Man (film), een Amerikaanse film uit 2010 met onder anderen Billy Zane
 Magic Man (nummer), een single uit 1976 van de Amerikaanse rockband Heart